El término Metamatic está relacionado con el artista y músico electrónico inglés John Foxx (cantante original de la banda New Wave Ultravox), teniendo denominaciones asociadas con él:

 Metamatic, primer álbum solista de Foxx, lanzado en 1980.
 Metamatic Records, sello fundado por Foxx años más tarde.